Deus ex Machina () — дебютный студийный альбом норвежской певицы Лив Кристин, выпущенный 2 марта 1998. В этом альбоме Лив Кристин написала тексты всего ко двум песням: «Deus Ex Machina» и «In the Heart of Juliet». Песня «3 am» исполняется в дуэте с Ником Холмсом, вокалистом Paradise Lost.

В 2007 году альбом был переиздан на лейбле Candlelight Records.

Список композиций

Участники записи

Исполнители 
 Лив Кристин — вокал
 Gunther Illi — акустическая и электрогитара, бас-гитара, синтезатор, пианино, синтезированный бас, ударные, перкуссия, программирование ударных
 Ник Холмс — мужской вокал в треке № 4
 Stefan Muller-Ruppert — оперный вокал в треке № 2

Продакшн 
 Продюсирование — Gunther Illi
 Запись и инженерия — Gunther Illi, Andy Horn, Gunter Eckert
 Микширование — Dierk Budde & Gunther Illi
 Мастеринг — Александр Крулль

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен
 

Альбомы готик-рока
Альбомы Massacre Records